Le mot amir (prononciation : ) est, comme émir, une translittération de l'arabe , du persan  ou de l'hébreu . Ayant originellement le sens de chef (« celui qui commande »), il est employé comme prénom masculin, patronyme et toponyme.

Sciences humaines et sociales

Ethnologie 
 Les Beni ʿAmir sont une tribu marocaine faisant partie de la confédération tribale des Tadla.

Histoire 
 Amir-e Shariyat est, de 1849 à 1918, le titre des souverains du Swat, un État princier des Indes.
 Les Banu 'Amir sont une confédération arabe qui a dominé le Nejd pendant des siècles après la naissance de l'islam.
 L'expédition d'Abu Amir Al-Ashari () est une expédition militaire de Mahomet.
 L'expédition de Qutbah ibn Amir () est une expédition militaire contre la tribu des .
 Nâwab Amir est, de 1739 à 1955, le titre des souverains du Bahawalpur, un État princier des Indes.

Culture et société

Cinéma 
 Qui a tué Amir ? () est un film iranien réalisé par Mehdi Karampour, sorti en 2006.

Littérature 
 Hikayat Amir Hamzah est un récit malaisien relatant l'histoire du héros Amir Hamzah, écrit en malais classique avec l'alphabet arabe jawi.

Monuments 
 Le complexe Amir Chaghmagh est un complexe monumental situé à Yazd (province de Yazd, Iran).
 Le Gur-e Amir est un mausolée situé à Samarcande (Ouzbékistan), la sépulture de Tamerlan et de sa descendance.
 Le han d'Amir-aga est un han (une auberge) du  située à Novi Pazar (district de Raška, Serbie).
 Le hammam d'Amir Ahmad est un musée situé à Kachan (province d'Ispahan, Iran), installé dans un ancien hammam du .

Musique 
 Amir est le premier album solo du contrebassiste de jazz français Henri Texier, sorti en 1976.

Anthroponyme

Prénom 
Amir est un prénom masculin, notamment porté par :
 Amir (1984-), de son vrai nom Laurent Amir Haddad, un chanteur franco-israélien ;
 Amir Abbas Hoveida ;
 Amir Abdelhamid, un footballeur international égyptien ;
 Amir Abrashi, un footballeur albano -suisse d'origine kosovare ;
 Amir Akrout, un footballeur tunisien ;
 Amir Ali, un violoniste, chanteur et compositeur américain ;
 Amir Amini, un joueur iranien de basket-ball ;
 Amir Azmy, un footballeur international égyptien ;
 Amir Bagheri, un joueur d'échecs iranien ;
 Amir Ben Abdelmoumen, un acteur et mannequin belge ;
 Amir Damer, un footballeur soudanais ;
 Amir Laieb, un animateur radio français ;
 Amir El-Falaki, un chanteur danois ;
 Amir Gutfreund (1963-), un écrivain israélien ;
 Amir Hadad, un joueur de tennis israélien ;
 Amir Haj Massaoud, un footballeur international tunisien ;
 Amir Hossein Sadeqi ;
 Amir Kabir ;
 Amir Karaoui, un footballeur international algérien ;
 Amir Karić, un footballeur slovène d'origine bosniaque ;
 Amir Khadir ;
  ;
 Amir Kolahdozhagh, un coureur cycliste professionnel iranien ;
 Amir Muaz (1975-2009), un islamiste originaire du Daguestan ;
 Amir Naderi, un réalisateur iranien ;
 Amir Osmanović, un footballeur yougoslave ;
 Amir Peretz ;
 Amir Pnueli ;
 Amir Reza Amir Bakhtiar (1986-), un militant politique iranien ;
 Amir Sayoud, un footballeur algérien ;
 Amir Taheri ;
 Amir Weintraub, un joueur de tennis israélien ;
 Amir Mkadmi, un footballeur tunisien ;
 Amir Zargari, un coureur cycliste iranien.

Patronyme ou second prénom 

 Abdallah ibn Amir (622-678), un général du calife Othmân ibn Affân et son cousin, gouverneur de Bassorah de 647 à 656 ;
 Abu Amir Abd Allah (?-1398), un sultan mérinide ;
 Ahmad Amir-Ahmadi (1884-1965), un homme politique et militaire iranien ;
 Amirreza Amir Bakhtiar (1986-), un militant politique iranien ;
 Babak Amir-Tahmasseb (1976-), un kayakiste français d'origine iranienne ;
 Chaudhry Amir Hussain (1942-), un homme politique pakistanais ;
 Eman El Amir (1981-), une joueuse professionnelle égyptienne de squash ;
 Haidar Abdul-Amir (1982-), un footballeur international irakien ;
 Hossein Amir Abdollahian (1964-), un diplomate et homme politique iranien ;
 Mansur al-Amir Bi-Ahkamillah (1096-1130), le  fatimide et le  mustalien ;
 Mohammad Ali Amir-Moezzi (1956-), un universitaire, historien et islamologue français, spécialiste du chiisme ;
 Mohamed Amir Bourahli (1981-), un footballeur algérien ;
 Mohammad Amir Khatami (1920-1975), commandant de l'armée de l'air iranienne et conseiller du chah Mohammad Reza Pahlavi ;
 Muhammad ibn Abî'Amir (937 ou 938-1002), un chef militaire et homme d'État andalusi, fondateur de l'éphémère dynastie amiride ;
 Najda ibn Amir al-Hanafi (654-692), le chef d'une révolte kharidjiste dans la péninsule Arabique ;
 Noureddine Amir (1967-), un grand couturier marocain ;
 Saad Abdul-Amir (1992-), un footballeur international irakien ;
 Saïd ibn Amir al-Jumahi, un compagnon du prophète Mahomet et le gouverneur de Homs (Syrie) pendant le califat de Omar ibn al-Khattâb ;
 Salim Amir (?-?), un footballeur international tanzanien ;
 Šawqī ʿAbd al-Amīr (1949-), un poète, traducteur et journaliste irakien ;
 Umm Rûmmân Bint 'Âmir Al Kinâniyyah, l'une des femmes compagnons de Mahomet ;
 Yasir ibn Amir (?-?), l'un des premiers compagnons de Mahomet ;
 Yigal Amir, l'assassin du premier ministre israélien Yitzhak Rabin ;
 Zar Amir Ebrahimi (1981-), une actrice, productrice et réalisatrice franco-iranienne.

Toponyme

Afghanistan 
 le Band-e Amir, un ensemble de six lacs au cœur des montagnes de l'Hindou Kouch ;
 le dara-e Band-e Amir, l'émissaire du Band-e Amir, qui coule dans la province de Bâmiyân ;

Indonésie 
 l'aéroport Depati Amir, un aéroport desservant Pangkal Pinang (île de Bangka, province de Bangka-Belitung) ;
 l'aéroport Syukuran Aminuddin Amir, un aéroport desservant Luwuk (îles Banggai, province de Sulawesi central) ;

Iran 
 Amir Abad, un quartier de Téhéran ;

Israël et Cisjordanie 
 Amir, un kibboutz du Doigt de Galilée, proche du Jourdain et de la ville de Kiryat Shmona ;
 Le mont Amir, un massif rocheux situé dans le nord-ouest des monts de Samarie ;

Jordanie 
 Iraq al-Amir, un village du gouvernorat d'Amman ;

Maroc 
 la gare de Meknès-Amir Abdelkader, l'une des deux gares de Meknès.

Notes et références 

Prénom arabe
Prénom masculin